Lata puede referirse a:

 Lata, envase metálico en forma de cilindro.
 Lata, nombre común de la planta Arundo donax.
 Lata, capital de la provincia de Temotu, la más oriental de las Islas Salomón.